Mikronisi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Mikronísi (ö i Grekland, Kreta), Nomós Lasithíou, 
 Mikronísi (ö i Grekland, Sydegeiska öarna), Kykladerna, 

Robotskapade Greklandförgreningar